Interstate 76 (west), een interstate highway die loopt van Colorado tot Nebraska
Interstate 76 (oost), een interstate highway die loopt van Ohio tot New Jersey